Il termine Viscaccia può riferirsi a diverse specie di roditori della famiglia Chinchillidae:

Viscaccia di pianura (Lagostomus maximus): originaria della pampa argentina, si differenzia facilmente dalle altre viscacce per dei segni neri e grigi sulla faccia simili a baffi. Vive in colonie in tane che possono ospitare dai dieci agli oltre cento esemplari. È molto rumorosa ed emette richiami d'allarme. Spesso danneggia i tappeti erbosi dove pascola il bestiame domestico e per questo motivo gli allevatori la considerano un animale nocivo.

Lagidium ahuacaense: descritta solo di recente, è una specie di viscaccia di montagna originaria delle Ande ecuadoriane.

Viscaccia peruviana (Lagidium peruanum): originaria delle Ande peruviane, vive nelle zone comprese tra la linea degli alberi e il piano nivale. Di colore grigio o marrone sul dorso, ha una coda folta e lunghe orecchie pelose. Vive in colonie numerose suddivise in unità familiari più piccole. Si nutre di una vasta gamma di vegetali, praticamente di quasi qualunque cosa riesca a trovare nell'ambiente brullo e roccioso dove vive.

Viscaccia boliviana (Lagidium viscacia): detta anche viscaccia meridionale, è molto simile alla viscaccia settentrionale, ma ha il mantello di colore più rossiccio. Vive sulle Ande, in ambienti simili alla specie precedente.

Viscaccia di Wolffsohn (Lagidium wolffsohni): specie poco conosciuta, è la più rara tra tutte le viscacce.